Procmail — агент доставки электронной почты и почтовый фильтр. Программа для локальной обработки почтовых сообщений, широко используемая в Unix системах.

Используется для фильтрации почты и сортировки по почтовым ящикам пользователя, в зависимости от содержимого сообщения. Procmail можно настроить таким образом, чтобы она вызывала внешние программы для обработки сообщений. Эта возможность часто используется для настройки фильтрации спама, когда с помощью procmail вызывается внешний спам-фильтр, например SpamAssassin.

Примеры настройки 
 MAILDIR=/home/mutex/Mail           # Куда складывать почту
 LOGFILE=/home/mutex/procmail.log   # Куда писать логи
 DEFAULT=/home/mutex/Mail/mbox      # Ящик по умолчанию
 
 # Рассылка xfce
 
 :0
 * ^TO.*(xfce@xfce\.org|xfce-bugs@xfce\.org).*
 xfce	                 
 
 # Рассылка mutt
 
 :0
 * ^To.*mutt-users@mutt\.org.*
 mutt-users
 
 # Рассылки debian
 
 :0
 * ^TO.*debian-kernel@lists\.debian\.org.*
 debian-kernel
 
 :0
 * ^TO.*debian-russian@lists\.debian\.org.*
 debian-russian
 
 # bugtraq
 
 :0
 * ^TO.*@securityfocus\.com.*
 bugtraq
 
 # Все остальное 
 
 :0
 inbox

См. также 
 Фильтрация электронной почты

Примечания 

Электронная почта